Leptin steht für:

 Leptin, ein Proteohormon

Leptin ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Leptin (1927–2017), deutscher Mathematiker
 Maria Leptin (* 1954), deutsche Biologin und Immunbiologin

Siehe auch:

 Leptien